Der Name Chevrolet Cheyenne bezeichnet
 ein Ausstattungspaket für den Chevrolet, Serien C und K, 
 den Chevrolet Silverado (Nachfolger der Serien C und K) zum Verkauf in Mexiko und
 das Konzeptfahrzeug Chevrolet Cheyenne.

Cheyenne